Оттох () — топоним (тип: гидроним) в России.

 Оттох — река, Магаданская область, координаты 62°16' с. ш. 156°18' в. д..
 Оттох — река, Иркутская область, координаты 58°33' с. ш. 118°07' в. д..
 Оттох — озеро, Красноярский край, координаты 71°51' с. ш. 96°10' в. д..
 Оттох — озеро, Красноярский край, координаты 72°08' с. ш. 101°33' в. д..
 Оттох — озеро, Красноярский край, координаты 72°14' с. ш. 100°05' в. д..
 Оттох — озеро, Красноярский край, координаты 72°31' с. ш. 101°38' в. д..
 Оттох — река, Красноярский край, координаты 72°45' с. ш. 100°16' в. д..
 Оттох — озеро, Красноярский край, координаты 72°40' с. ш. 100°07' в. д..
 Оттох — озеро, Красноярский край, координаты 71°10' с. ш. 99°45' в. д..
 Оттох — река, Красноярский край, координаты 69°54' с. ш. 107°26' в. д..
 Оттох — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 63°44' с. ш. 120°07' в. д..
 Оттох — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 63°17' с. ш. 131°47' в. д..
 Оттох — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 63°01' с. ш. 130°59' в. д..
 Оттох — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 62°57' с. ш. 127°07' в. д..
 Оттох — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 63°08' с. ш. 120°28' в. д..
 Оттох — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 63°37' с. ш. 125°52' в. д..
 Оттох — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 63°42' с. ш. 126°56' в. д..
 Оттох — река, Республика Саха (Якутия), координаты 58°03' с. ш. 121°36' в. д..
 Оттох — река, Республика Саха (Якутия), координаты 59°31' с. ш. 128°31' в. д..
 Оттох — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 62°13' с. ш. 124°17' в. д..
 Оттох — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 62°50' с. ш. 135°16' в. д..
 Оттох — река, Республика Саха (Якутия), координаты 61°59' с. ш. 133°55' в. д..
 Оттох — река, Республика Саха (Якутия), координаты 60°51' с. ш. 126°04' в. д..
 Оттох — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 63°36' с. ш. 126°21' в. д..
 Оттох — река, Республика Саха (Якутия), координаты 70°34' с. ш. 128°40' в. д..
 Оттох — река, Республика Саха (Якутия), координаты 65°28' с. ш. 128°57' в. д..
 Оттох — река, Республика Саха (Якутия), координаты 68°16' с. ш. 122°09' в. д..
 Оттох — урочище, Республика Саха (Якутия), координаты 63°30' с. ш. 124°12' в. д..
 Оттох — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 65°05' с. ш. 123°34' в. д..
 Оттох — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 64°59' с. ш. 123°54' в. д..
 Оттох — река, Республика Саха (Якутия), координаты 69°43' с. ш. 140°56' в. д..
 Оттох — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 63°41' с. ш. 124°11' в. д..
 Оттох — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 63°48' с. ш. 123°21' в. д..
 Оттох — река, Республика Саха (Якутия), координаты 62°06' с. ш. 123°04' в. д..
 Оттох — урочище, Республика Саха (Якутия), координаты 63°30' с. ш. 124°13' в. д..
 Оттох — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 63°15' с. ш. 123°41' в. д..
 Оттох — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 63°50' с. ш. 118°45' в. д..
 Оттох — урочище, Республика Саха (Якутия), координаты 63°24' с. ш. 116°43' в. д..
 Оттох — урочище, Республика Саха (Якутия), координаты 63°29' с. ш. 118°27' в. д..
 Оттох — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 63°34' с. ш. 118°20' в. д..
 Оттох — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 68°04' с. ш. 150°54' в. д..
 Оттох — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 69°06' с. ш. 151°18' в. д..
 Оттох — урочище, Республика Саха (Якутия), координаты 69°32' с. ш. 156°08' в. д..
 Оттох — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 64°21' с. ш. 122°37' в. д..
 Оттох — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 65°05' с. ш. 147°09' в. д..
 Оттох — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 67°28' с. ш. 145°04' в. д..
 Оттох — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 65°03' с. ш. 119°56' в. д..
 Оттох — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 64°49' с. ш. 120°37' в. д..
 Оттох — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 65°26' с. ш. 123°18' в. д..
 Оттох — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 64°17' с. ш. 119°43' в. д..
 Оттох — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 64°59' с. ш. 122°07' в. д..
 Оттох — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 64°59' с. ш. 121°49' в. д..
 Оттох — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 64°14' с. ш. 123°08' в. д..
 Оттох — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 64°09' с. ш. 122°51' в. д..
 Оттох — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 64°31' с. ш. 122°42' в. д..
 Оттох — река, Хабаровский край, координаты 59°35' с. ш. 139°47' в. д..
 Оттох 2-й — река, Республика Саха (Якутия), координаты 62°10' с. ш. 123°46' в. д..

Примечания

См. также 
 Оттохтох
 Оттёх